Klavan Gadjé
 Andrew Klavan
 Gene Klavan
 Dzintar Klavan
 Ragnar Klavan
 Dr. Clavan, een typetje van Koot en Bie